Hieronder volgt een lijst van de 226 gemeenten (communes) in het Franse departement Pyrénées-Orientales (departement 66).

 
Py